Jan Chmiel (zm. 1676) – łowczy bełski
 Jan Chmiel (1943–2013) – akordeonista i klarnecista, poeta ludowy